Jamie Murray e John Peers erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Facundo Bagnis e Federico Delbonis.

Andre Begemann e Robin Haase hanno sconfitto in finale Rameez Junaid e Michal Mertiňák per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Jamie Murray /  John Peers  (quarti di finale)
  Marin Draganja /  Florin Mergea (primo turno)

  Andre Begemann /  Robin Haase (campioni)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe  (quarti di finale)

Wildcard

  Adrien Bossel /  Michael Lammer (primo turno)

  Henri Laaksonen /  Yann Marti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014
ATP World Tour 2014